Kozieniec ist ein polnischer Ortsname:
 Kozieniec (Janowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kozienitz, 1938 bis 1945 Sömmering, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Koziniec (Siennica Różana), Dorf im Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
 Kozieniec (Potworów), Dorf im Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien

Siehe aus: Kozienice